Witkowski – polskie nazwisko. Według bazy PESEL, w styczniu 2022 roku nazwisko znalazło się na 40. pozycji na liście najczęściej spotykanych w Polsce nazwisk męskich i na 38. pozycji listy nazwisk kobiecych. Razem nosi je blisko 43 900 polskich obywateli, z czego najwięcej mieszka w okolicach Warszawy (4400) i Bydgoszczy (2055).

Osoby o nazwisku Witkowski:
 Andrzej Witkowski (ujednoznacznienie)
 August Witkowski – polski fizyk, doktor filozofii, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Bonifacy Witkowski – polski architekt
 Czesław Witkowski – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Eugeniusz Witkowski (ros. Евге́ний Влади́мирович Витко́вский) – rosyjski pisarz science-fiction, krytyk literacki, poeta, tłumacz
 Georg Witkowski – niemiecki historyk literatury
 Georges Martin Witkowski – francuski dyrygent i kompozytor muzyki poważnej
 Igor Witkowski – polski dziennikarz i pisarz
 Jan Witkowski – polski felietonista
 Józef Witkowski – astronom, geofizyk, astrofizyk polski
 Kalikst Witkowski – rosyjski generał, prezydent Warszawy z ramienia władz carskich
 Kamil Witkowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Witkowski (ujednoznacznienie)
 Leon Witkowski – polski muzykolog i filolog klasyczny
 Ludwig Witkowski – niemiecki lekarz psychiatra
 Lutz Witkowski – niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
 Marek Witkowski (ujednoznacznienie)
 Michał Witkowski – polski pisarz i dziennikarz
 Michał Witkowski – powstaniec warszawski
 Mirosław Witkowski – polski działacz związkowy i wolnościowy
 Norbert Witkowski – polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza
 Nicolas Witkowski – francuski fizyk
 Piotr Witkowski (ujednoznacznienie)
 Przemysław Witkowski (ujednoznacznienie)
 Radosław Witkowski – polski polityk, poseł na Sejm, samorządowiec
 Rafał Witkowski – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Romuald Kamil Witkowski – polski malarz okresu dwudziestolecia międzywojennego
 Sławomir Witkowski – polski malarz, grafik
 Stanisław Witkowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Witkowski (ujednoznacznienie)
 Szczepan Witkowski – polski narciarz klasyczny
 Tadeusz Witkowski – historyk literatury, publicysta, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej
 Waldemar Witkowski – polityk polski, działacz spółdzielczy
 Wasyl Witkowski (ros. Василий Васильевич Витковский) – rosyjski geodeta, generał broni
 Wiesław Witkowski – polski językoznawca, rusycysta i ukrainista, profesor emeritus UJ
 Wiktor Witkowski – polski działacz organizacji szachowych
 Władimir Witkowski (ros. Владимир Константинович Витковский) – rosyjski generał
 Władysław Witkowski (ujednoznacznienie)
 Wojciech Witkowski – polski poeta 	
 Wojciech Witkowski – prawnik

Przypisy